Il singolare maschile del torneo di tennis Queensland Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Nicklas Kroon che ha battuto in finale Mark Woodforde 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 John Fitzgerald (secondo turno)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Eric Jelen (quarti di finale)
 Wally Masur (semifinali)

 Leif Shiras (secondo turno)
 Assente
 Grant Connell (primo turno)
 Darren Cahill (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1989